Papa er flertydigt:
 Pápa – en by i Ungarn
 Papa Roach – rockband, forkortes nogen gange af fans til "Papa"
 Papa (film) – dansk kortfilm fra 2007 instrueret af Samanou Acheche Sahlstrøm
 Papa (film fra 2004) – russisk spillefilm fra 2004 af Vladimir Masjkov
Synonymer
Far – "Papa" som slang

Se også
NATO's fonetiske alfabet – hvor "papa" er navnet på bogstavet 'P'